Eero Aho ist der Name folgender Personen:

* Eero Aho (Schiedsrichter) (* 1949), finnischer Schiedsrichter
 Eero Aho (Schauspieler) (* 1968), finnischer Schauspieler